Alagoense – abitanti di Alagoa
Alagoense – abitanti di Alagoas